IWC est un sigle qui peut signifier :

 Ice water content, la masse de glace par unité de volume ;
 International Watch Co., un manufacturier de montres suisse ;
 International Whaling Commission, (en français, Commission baleinière internationale).
 International Wrestling Cartel, une fédération de catch.